La Société centrale de réassurance a été créée en 1960 par convention entre l’État marocain et la Caisse de dépôt et de gestion (CDG), modifiée et renouvelée le .

La SCR est la première compagnie de réassurance du marché marocain, avec plus de 70 % de part de marché.

La SCR offre des couvertures en réassurance pour l'ensemble des risques (toutes les branches IARD, Vie, aviation, maritime, etc.).

La SCR pratique en plus de la gestion de la cession légale qui représente 60 % de son portefeuille global, des opérations purement conventionnelles, dont 21 % sont constituées d’affaires étrangères.

Assurance